План «Марс 2» () — план зосередження і розгортання італійських військ для бойових дій у складі німецьких військ на радянсько-німецькому фронті в 1942 році.

Джерела 
 Великая Отечественная. Цифры и факты. 

 Італія в Другій світовій війні